Soga bezeichnet:
 Soga (Tansania), eine Stadt
 Soga (Klan), ein altjapanischer Klan
 Soga (Japan), eine Stadt in der japanischen Präfektur Chiba
 Soga (Guinea-Bissau), eine Insel im guinea-bissauischen Inselarchipel der Bissagos, im Sektor Bubaque
 ein Kulturgebiet in Ostafrika
 Basoga, das Volk der Soga
 Lusoga, die Sprache Soga
 Film "La Soga – Unschuldig geboren"

Soga ist der Familienname folgender Personen:
 Bryand Soga (* 1999), kamerunischer Fußballspieler
 Daichi Soga (* 1998), japanischer Fußballspieler 
 Konami Soga (* 1995), japanische Eisschnellläuferin
 Machiko Soga (1938–2006), japanische Schauspielerin
 Soga Shōhaku (1730–1781), japanischer Maler